Zadanie – określenie celu, który należy osiągnąć lub wskazanie czynności, które należy wykonać. W pierwszym przypadku określeniu celu nie musi towarzyszyć podanie sposobu jego realizacji. Co więcej taki sposób może w ogóle nie istnieć, jeżeli zadanie jest niewykonalne. W drugim przypadku celem jest samo działanie sformułowane w zadaniu.

W matematyce:
 zadanie (matematyka)
W naukach przyrodniczych:
 zadanie (fizyka)
 zadanie (chemia)

W informatyce:
 zadanie – kontekst wykonywanego programu
 zadanie pierwszoplanowe – zadanie wykonywane w trybie interaktywnym
 zadanie drugoplanowe – zadanie przeznaczone do wykonania w tle
 zadanie (quest) – w grach komputerowych